Horvátország
Bánóc (Horvátország)
 Szlovákia
Bánóc (Szlovákia)